Хаджилар или Гаджылар () — село в Хачмазском районе Азербайджана.

География 
Расположено на правом берегу реки Карачай к юго-востоку от города Хачмаз.

Происхождение названия 
Слово «Хаджи» — означает человек совершивший паломничество в Мекку.

История 

В 1831 году Хаджилар упоминалась среди семи деревень Кубинской провинции, принадлежавших бывшему бакинскому хану — Мирза Мухаммад-хану II и его сыновьям.

Деревня Хаджилар относилась к Шабранскому магалу Кубинского участка одноимённого уезда Дербентской губернии, существовавшей в 1846 — 1860 годах. После упразднения Дербентской губернии, её большая часть вошла в состав новообразованной Дагестанской области, в то время как Кубинский уезд отошёл Бакинской губернии.

Согласно сведениям «Кавказского календаря» на 1857 год в селении Хаджиларъ проживали «татары»-шииты и сунниты (то есть азербайджанцы-шииты и сунниты) и разговаривали по-«татарски» (то есть по-азербайджански).

По данным списков населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведения камерального описания губернии с 1859 по 1864 год, здесь имелось 37 дворов и 180 жителей, состоящих из «татар»-шиитов (азербайджанцев-шиитов).

Материалы посемейных списков на 1886 год показывают в Хаджиляръ 119 жителей (29 дымов) и все «татары»-шииты (азербайджанцы-шииты), из которых 105 крестьян (26 дымов) и 14 беков.

К 1 январю 1977 года Гаджылар совместно с сёлами Калаган, Кеймараз, Араб, Саяд, Илхычы, образовывал Калаганский сельсовет Хачмасского района Азербайджанской ССР.

Население 

По результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года Гаджиляр населяли 104 человека (34 хозяйства) и преимущественно азербайджанские тюрки (то есть азербайджанцы), а само население состояло из 52 мужчин и 52 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Хачмазского района